Богани́да:
 Боганида — река в Красноярском крае, приток Дудинки.
 Боганида — река в Красноярском крае, приток Хеты.
 Боганида — посёлок в Красноярском крае, в 26 км от Дудинки.